Нью-Йорк Метс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 71 матч в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 11
 Поражений: 13
 Процент побед: 45.83
 Очков набрано: 139
 Очков пропущено: 140

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 93
 Очков пропущено: 114

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 124
 Очков пропущено: 129

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 153
 Очков пропущено: 122

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 8
 Поражений: 20
 Процент побед: 28.57
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 159

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 11
 Поражений: 15
 Процент побед: 42.31
 Очков набрано: 106
 Очков пропущено: 115

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Нью-Йорк Метс
МЛБ в сезоне 1996